Рудомино — фамилия.

Известные носители 
 Рудомино, Маргарита Ивановна (1900—1990) — российский библиотекарь, основатель ВГБИЛ.

Другие значения 
 «Рудомино» — издательство, названное в честь М. И. Рудомино.